Оуайн (; 771—811) — король Диведа (808—811).

Биография 
Оуайн был сыном короля Диведа Маредида. Оуайн стал королём Диведа, наследуя своему брату Райну.

Его дочь Тангуистла вышла замуж за Бледри.

«Гвентианская хроника» отмечает, что «королевство Мона и королевство Дивед пострадали из-за войны между Хивелом Младшим и его братом Кинаном, в которой Хивел завоевал Мону» в 810 году.

Из Гвентианской Хроники известно, что Саксы напали на Меневию и сожгли её в 810 году.

В 811 году Оуайн умер, возможно в каком-то конфликте. Ему наследовал его племянник Трифин.

Примечания

Литература 
 John Davies. Hanes Cymru (Penguin, 1992).
  Timothy Venning The Kings & Queens of Wales Amberley Publishing, Stroud 2013  
  Kari Maund The Welsh Kings: Warriors, warlords and princes. The history Press, Stroud 2006

Ссылки 
 Owein 

Короли Диведа
Правители Европы IX века